Световното първенство по футбол през 1998 година се провежда във Франция в периода от 10 юни 1998 г. до 12 юли 1998 г. Това е шестнадесетото световно първенство по футбол и участие в него взимат 32 отбора. Турнирът започва с групова фаза, след което следват директни елиминации. Световен шампион става домакинът Франция, след победа над Бразилия в Париж. Това е последното участие на България на Световно първенство по футбол.

България в квалификациите

Група 5 

 1 септември 1996 г., Израел – България 2:1
 1 септември 1996 г., Русия – Кипър 4:0
 8 октомври 1996 г., Люксембург – България 1:2
 9 октомври 1996 г., Израел – Русия 1:1
 10 ноември 1996 г., Люксембург – Русия 0:4
 10 ноември 1996 г., Кипър – Израел 2:0
 14 декември 1996 г., Кипър – България 1:3
 15 декември 1996 г., Израел – Люксембург 1:0
 29 март 1997 г., кипър – Русия 1:1
 31 март 1997 г., Люксембург – Израел 0:3
 2 април 1997 г., България – Кипър 4:1
 30 април 1997 г., Русия – Люксембург 3:0
 30 април 1997 г., Израел – Кипър 2:0
 8 юни 1997 г., България – Люксембург 4:0
 8 юни 1997 г., Русия – Израел 2:0
 20 август 1997 г., България – Израел 1:0
 7 септември 1997 г., Люксембург – Кипър 1:3
 10 септември 1997 г., България – Русия 1:0
 11 октомври 1997 г., Русия – България 4:2
 11 октомври 1997 г., Кипър – Люксембург 2:0

Участници

Стадиони

Съдии 
ФИФА избра следните съдии за мачовете от световното:

 АФК
 Абдул Рахман Ал-Заид
 Али Бужсайм
 Масайоши Окада
 Пиром Ун-Прасерт

 КАФ
 Саид Белгола
 Джемал Ал-Гандор
 Лусиен Бушардо
 Лим Ки Чонг
 Иън Маклауд

 КОНКАКАФ
 Есфандиар Бахармаст
 Артуро Бризио Картър
 Рамеш Рамдан

 КОНМЕБОЛ
 Хавиер Кастрил
 Епифаньо Гонзалез
 Марсио Резенте де Фрейташ
 Марио Санчес Янтен
 Алберто Техада Нориега
 Джон Торо Рендом

 ОФК
 Еди Лени

 УЕФА
 Марк Бата
 Гюнтер Бенко
 Пиерлуиджи Колина
 Хю Далас
 Пол Дъркин
 Хосе Мария Гарсия-Аранда
 Бернд Хейман
 Николай Левников
 Урс Майер
 Витор Перейра Мейо
 Ким Милтон Нилсен
 Руне Педерсен
 Ласло Вагнер
 Марио ван дер Енде
 Ричард Вошчик

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството 

Световни първенства по футбол
Турнири по футбол във Франция
1998 година